Le terme hexanol en chimie organique peut faire référence aux 28 isomères - en comptant les énantiomères- de formule brute C6H14O :

{| class="wikitable sortable"
|-
! Structure !! Type !! Nomenclature IUPAC !!Numéro CAS !! Température d'ébullition (°C)
|-
| 
| Primaire
| hexan-1-ol
| 
| 158,2
|-
| 
| Secondaire
| (RS)-hexan-2-ol
| ,  (RS) (R) (S)
| 139,7
|-
| 
| Secondaire
| (RS)-hexan-3-ol
|  (RS) (R) (S)
| 135
|-
| 
| Primaire
| (RS)-2-méthylpentan-1-ol
|  (RS) (R) (S)
| 148
|-
| 
| Primaire
| (RS)-3-méthylpentan-1-ol
| ,  (RS) (R)(–),  (S)(+)
| 153
|-
| 
| Primaire
| 4-méthylpentan-1-ol
| 
| 151,6
|-
| 
| Tertiaire
| 2-méthylpentan-2-ol
| 
| 121,4
|-
| 
| Secondaire
| (RRSS)-3-méthylpentan-2-ol
|  ,  (RR) (SS) (2R3S) (2S3R)
| 133,5
|-
| 
| Secondaire
| (RS)-4-méthylpentan-2-ol
|  (RS) (R) (S)
| 133,5
|-
| 
| Secondaire
| (RS)-2-méthylpentan-3-ol
| (RS) (R) (S)
| 126,5
|-
| 
| Tertiaire
| 3-méthylpentan-3-ol
| 
| 122,4
|-
| 
| Primaire
| 2,2-diméthylbutan-1-ol
| 
| 136,5
|-
| 
| Primaire
| (RS)-2,3-diméthylbutan-1-ol
| ,  (RS) (R) (S)
| 142
|-
| 
| Primaire
| 3,3-diméthylbutan-1-ol
| 
| 143
|-
| 
| Tertiaire
| 2,3-diméthylbutan-2-ol
| 
| 117,8
|-
| 
| Secondaire
| (RS)-3,3-diméthylbutan-2-ol
|  (RS) (R) (S)
| 117,8
|-
| 
| Primaire
| 2-éthylbutan-1-ol
| 
| 146,5
|-
|}

Voir aussi 
 C6H14O
 Cyclohexanol

Alcanol
Isomérie